Franciaország
Montmain, település Côte-d’Or megyében
Montmain, település Seine-Maritime megyében